Perlo bezeichnet:

 Perlo (Piemont), eine italienische Gemeinde in der Provinz Cuneo, Piemont
 Perlo (Fluss), einen Sturzbach in der Provinz Como, Lombardei